Der Suzuki Vitara (Typ LY) ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Suzuki, das seit Frühjahr 2015 gebaut und ausgeliefert wird. Dieser neue Vitara sollte nicht den Suzuki Grand Vitara ablösen, worauf Suzuki-Sprecher ausdrücklich hinwiesen.

Maße und Motoren 
Der Vitara ist 4,18 m lang, 1,78 m breit und 1,61 m hoch, sein Radstand erstreckt sich über 2,50 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 375 l. Als Motorenauswahl waren zunächst ein Diesel- und ein Ottomotor, später zwei Ottomotoren verfügbar. Der Ottomotor mit Saugrohreinspritzung und der Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzung verfügen über 1,6 l Hubraum mit jeweils 88 kW (120 PS), der direkteinspritzende abgasturbogeladene Ottomotor im Vitara S leistet 103 kW (140 PS). Ab Herbst 2018 war als Ersatz für den nicht weiter angebotenen 1,6-l-Saugbenziner ein 1,0-l-Turbobenziner mit 82 kW (111 PS) im Programm, gleichzeitig entfiel die Dieselvariante. Seit April 2020 gibt es lediglich einen 1,4-l-Boosterjet-Mildhybrid-Antrieb mit 95 kW (129 PS). Einige Motoren können mit Allradantrieb kombiniert werden. Die Modelle mit Ottomotor waren mit 6-Stufen-Automatikgetriebe von Aisin und die Diesel-Variante war mit einem automatischen 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von Fiat Powertrains erhältlich.

Überarbeitung (Facelift) 
Zum Herbst 2018 nahm Suzuki im Rahmen eines Facelifts einige Detailveränderungen am Vitara vor. Als wichtigste Änderung ist hier der Entfall der bisherigen 1,6-l-Benzin- und Dieselmotoren zugunsten der bereits aus anderen Suzuki-Modellen und vom Vitara S bekannten Turbobenziner mit 1,0 und 1,4 l Hubraum zu nennen. Abgewandelt wurden auch z. B. der Kühlergrill, die Heckleuchten, die Felgen, die Instrumenteneinheit und die Oberflächenanmutung der Innenraumkunststoffe. Seit April 2020 ist lediglich ein Motor mit 95 kW (129 PS) lieferbar. Im ersten Quartal 2022 folgte noch ein Voll-Hybrid mit 1,5-Litern Hubraum und einer Systemleistung von 85 kW (115 PS).

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 59.784 Suzuki Vitara neu zugelassen worden. Mit 10.549 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Suzuki iV-4 
Bereits auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2013 in Frankfurt am Main präsentierte Suzuki mit dem iV-4 (individual Vehicle 4-Wheel Drive) ein Konzeptfahrzeug, das einen ersten Ausblick auf einen neuen Vitara zeigen sollte.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell